Вудмир има више значења:
 Вудмир (Њујорк)
 Вудмир (Луизијана)
 Вудмир (Охајо)